Српска лига Београд у сезони 2006/07. је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских тамичења у Србији. Лига у овој сезони броји 18 клубова. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи Београдска зона.

Краљ стрелаца за сезону 2006/07.  Радован Буњац  (Колубара), Лазаревац

Минули шампионат по процени „Спортових” извештача пратило је 71.650 посетилаца, што чини просек од 237 гледалаца по утакмици, 2.107 по колу, односно 3.981 по клубу.

Највише гледалаца имао је клуб Раднички из Обреновца 6.850, а најмање имао је клуб БПИ Пекар/БПИ Славија из Београда 2.250 гледалаца.

За сезону 2007/08. дочи ће до реорганизације Српске лиге Београд. Уместо досадашњих 18 биће 16 клубова. Само првак ће се пласира у виши ранг, а лигу ће напустити три последњо пласирана тима, и још онолико тимова колико се врате из вишег ранга.

Клубови у сезони 2006/07.

Резултати по колима и број гледалаца 
<div style="height:915px; overflow-y:auto; margin:0 auto; border:2px solid #BBB">

КУП ФСС на подручју ФС Београда 

		

| style="width:30px;"| 
|valign="top"|		

| style="width:50px;"| 	
| valign="top"|

 

|}

Напомене

Референце

Спољашње везе 

  на сајту Фудбалског савеза Београда
 Сезона 2006/07 на srbijasport.net

Српска лига Београд
Српске фудбалске лиге у сезони 2006/07.